Sanguiño puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cornus sanguinea; o
 el nombre común de la planta Rhamnus frangula.